АМ4 (PGA или µOPGA 1331) — разъём процессора (сокет) для микропроцессоров от компании AMD с микроархитектурой Zen (бренд Ryzen) и последующих; представлен в 2017 году.
Разъём относится к типу PGA () и имеет 1331 контакт.

Он стал первым сокетом от AMD для материнских плат с поддержкой стандарта памяти DDR4 и единым разъёмом как для высокопроизводительных процессоров без интегрированного видеоядра (по аналогии с Socket AM3+), так и для недорогих процессоров и APU (ранее использовали различные сокеты серий AM / FM).
Продукты AMD планируется реализовывать на АМ4, вместо ранее предполагавшегося сокета FM3.

Крепление на сокет AM4 систем процессорного охлаждения, таких как радиаторы и теплообменники СВО, стало частично несовместимым с предыдущими креплениями сокетов AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2 — стандартное крепление на защёлку-«качели» через пластиковые проставки совместимость не потеряло, но изменившееся расположение отверстий не позволит использовать системы охлаждения от предыдущих сокетов с креплением непосредственно к материнской плате. Также, существуют единичные модели материнских плат с совмещёнными отверстиями AM3/AM4.

Характеристики 
 Поддерживает шину PCI-E 3.0. Суммарно, в зависимости от чипсета, доступно до 24 линий. Чипсет обеспечивает линии со скоростью PCIe 2.0 (X570, B550 и процессоры AMD Ryzen на базе Zen 2 имеют поддержку PCI Express 4.0 x16.)
 Поддерживается до 4 модулей памяти DDR4 SDRAM, со скоростями до 3200 МГц, организованные в два канала памяти
 Чипсеты для платформы поддерживают USB 3.0 и USB 3.1 gen 2 (5 и 10 Гбит/с), NVMe, SATA Express

Процессоры 

В конце 2016 года стали доступны первые системы сокета AM4, использующие процессоры — APU «Bristol Ridge» с ядрами микроархитектуры Excavator v2 и GPU поколения GCN 1.2.

Чипсеты 
Сокет АМ4 может использоваться материнскими платами с 8 наборами логики (чипсетами) потребительского рынка и 7 для OEM рынка, вышедшими в разное время.

См. также 
 Zen (микроархитектура)
 Список микропроцессоров AMD FX
 Список микропроцессоров AMD APU
 Socket TR4

Примечания 

Разъёмы микропроцессоров